Karl Heym ist der Name folgender Personen:

* Karl Heym (Mathematiker) (1818–1889), deutscher Mathematiker
 Karl Heym (Politiker) (1922–1981), deutscher Widerstandskämpfer und Politiker (SPD, SED)

Siehe auch:

 Karl Heim